Varesco ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Varesco (* 1995), italienischer Skispringer
 Giambattista Varesco (1735–1805), italienischer Dichter und Opernlibrettist